Иван Черепанов:
 Черепанов, Иван Иванович (1916—1975) — Герой Советского Союза.
 Черепанов, Иван Леонтьевич (1724—1795) — тобольский ямщик, составитель так называемой Черепановской сибирской летописи.
 Черепанов, Иван Михайлович (1929—2015) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Черепанов, Иван Николаевич (1905—1979) — советский военный, кавалер ордена Славы 1-й степени. Примечания